Laprida kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Laprida (udde),

Argentina 

 Partido de Laprida, kommun, Buenos Aires, 
 Laprida (kommunhuvudort), Buenos Aires, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar